Die Boso Ladies Open Hechingen 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Hechingen. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 2. bis 7. August 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Hechingen